Eucnide är ett släkte av brännreveväxter. Eucnide ingår i familjen brännreveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brännreveväxter
Eucnide